Остановочная платформа 774 километр — остановочная платформа Горьковской железной дороги на перегоне Казань — Зелёный Дол. Вместе с платформой Обсерватория обслуживает посёлок Октябрьский Зеленодольского района РТ. На территории ОП 774 км проходит три пути, платформы (высокие) расположены на первом и третьем, посадка/высадка пассажиров со второго пути проводится в исключительных случаях. Ранее, станция была четырёхпутной, но в начале 2000-х гг. один из средних путей был демонтирован.

В 2009 году на ОП 774 км нет остановок у пригородных поездов Казань — Буа, Казань — Горький, Казань — Паратск. Поезда дальнего следования остановок не имеют.

Примечания 

Остановочные пункты Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Зеленодольского района